Az 543-as jelzésű regionális autóbusz Nagykőrös, Szabadság tér és Törtel, közégháza, illetve Törtel, Sós tanya között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2471-es járat 2016. december 12-étől 543-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Nagykőrös, Szabadság térvégállomás||22
|align=left|
|-
|1||Nagykőrös, Gazdabolt||21
|align=left|
|-
|2||Nagykőrös, Gépgyártó szövetkezet||20
|align=left|
|-
|3||Nagykőrös, Öregcsárda||19
|align=left|
|-
|5||Gátőr lakás||17
|align=left|
|-
|7||Arany János Tsz. magtár||15
|align=left|
|-
|8||	Valkai tanya||14
|align=left|
|-
|9||Szolnoki útelágazás||13
|align=left|
|-
|11||4611-es sz. út, útőrház||11
|align=left|
|-
|12||Alsónyársapáti külterületi iskola||10
|align=left|
|-
|13||Piroska dűlő||9
|align=left|
|-
|16||Oláh falu||6
|align=left|
|-
|18||14-es km-kő||4
|align=left|
|-
|21||Törtel, Katona József utca||2
|align=left|
|-
|23||Törtel, orvosi rendelő||1
|align=left|
|-
|25||Törtel, községházavégállomás||0
|align=left|
|-
|}

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Törtel, községházavégállomás||8
|align=left|
|-
|2||Törtel (Dózsa Termelő szövetkezet)||6
|
|-
|4||Törtel, termál kút||4
|
|-
|6||Törtel, tanyacsoport||2
|
|-
|8||Törtel, Sós tanyavégállomás||0
|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Nagykőrös autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak